Velika nagrada Francije 1978 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 2. julija 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 54
| 1:38:51,92
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 54
| + 2,93 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 54
| + 19,8 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 54
| + 36,88 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 54
| + 41,81 s
| 14
| 2
|-
! 6
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 54
| + 54,53 s
| 7
| 1
|-
! 7
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 54
| + 54,74 s
| 10
| 
|-
! 8
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 54
| + 1:24,88
| 12
| 
|-
! 9
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 54
| + 1:27,06
| 6
| 
|-
! 10
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 1:29,98
| 16
| 
|-
! 11
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 53
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 12
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 53
| +1 Krog
| 9
| 
|-
! 13
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 53
| +1 krog
| 25
| 
|-
! 14
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 53
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 15
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 53
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 16
| 10
|  Keke Rosberg
| ATS-Ford
| 52
| +2 kroga
| 26
| 
|-
! 17
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 52
| +2 kroga
| 19
| 
|-
! 18
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 49
| +5 krogov
| 8
| 
|-
! Ods
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 45
| Motor
| 24
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 43
| Vzmetenje
| 15
| 
|-
! Ods
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 40
| Motor
| 23
| 
|-
! Ods
| 33
|  Bruno Giacomelli
| McLaren-Ford
| 28
| Motor
| 22
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 10
| Motor
| 3
| 
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 10
| Motor
| 13
| 
|-
! Ods
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 4
| El. sistem
| 17
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 1
| Motor
| 11
| 
|-
! DNQ
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: John Watson - 1:44.41
 Najhitrejši krog: Carlos Reutemann - 1:48.56
 Vodilni: Mario Andretti (1-54).

Formula 1 sezona 1978
1978